Нив  (от гаэльск. naomh — «святой»); Niamh/Naomh; Neve.

Имя
 Кэмпбелл, Нив
 Кавана, Нив
 Макинтош, Нив

Фамилия
 Нив, Ами — израильский специалист по боевым искусствам. 
 Нив, Амнон (1930—2011) — израильский архитектор и градостроитель.
 Нив, Гай (род. 1994) — израильский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Нив, Руперт (1926—2021) — британский предприниматель

См. также 
 Нива